

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischen“ beginnt.

Fischen 



Fischeni 
 Fischenich, Bartholomäus (1768–1831), deutscher Jurist und Mitglied des preußischen Staatsrates
 Fischenich, Josef (1885–1972), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat